Ulrich A. J. Mertens (* 1957 in Fürstenberg (Westfalen)) ist ein deutscher Fotograf, Künstler, Autor und Dozent, der sich der Dokumentation der Energiewende verschrieben hat.

Werdegang 
In den Jahren von 1979 bis 1985 studierte Mertens Visuelle Kommunikation an der FH-Bielefeld. Seit 1984 ist er freischaffend. Arbeitsaufenthalte führten ihn nach Marseille, München, Wien, Offenburg und Worpswede. 1987 eröffnete er die Agentur „Atelier für Kunst und Fotografie“. Lehraufträge führten Ulrich Mertens an die Universität Paderborn, an das Lehrinstitut für Design in Rheda-Wiedenbrück sowie an die Symmedia Akademie für Gestaltung der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld. Mertens Wirkungsort ist Hamburg.

2006 gestaltete Mertens auf 80.000 Quadratmeter ein temporäres Kunstwerk, einen künstlichen Mohnkreis. Der Ölpreisschock Anfang der 1970er Jahre, die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 sowie der Klimawandel und seine Folgen waren und sind wichtige Momente für Mertens, die ihn bewogen, die Suche der Menschheit nach Energie – anfangs im Kohle- und Uranbergbau, jetzt im Bereich der regenerativen Energieerzeugung – zu verfolgen. Mit seinen Fotografien von Windkraftanlagen möchte er zeigen, dass Windenergieanlagen nicht nur – wie Windpark-Gegner behaupten – zur „Verspargelung der Landschaft“ beitragen, sondern auch als ein Symbol der Hoffnung und des Fortschrittes im Sinne des Klimaschutzes gesehen werden können.

Auszeichnungen 
 2013: Journalistenpreis „Unendlich-viel-Energie“, Agentur für Erneuerbare Energien

Werke

Weblinks 

 
 Atelier für Kunst und Fotografie persönliche Webseite von Ulrich Mertens
 Wind in Sicht – Landscape in Transition Langzeitfotoprojekt zur Energiewende von Ulrich Mertens

Einzelnachweise 

Fotograf (Deutschland)
Fotograf (Hamburg)
Deutscher
Geboren 1957
Mann